Eichenberg ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte, Ortsteile:
 in Deutschland:
 Eichenberg (bei Jena), Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis, Thüringen
 Eichenberg (bei Suhl), Gemeinde im Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Eichenberg (Berkheim), Ortsteil der Gemeinde Berkheim, Kreis Biberach, Baden-Württemberg
 Eichenberg (Eichendorf), Ortsteil des Marktes Eichendorf, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Eichenberg (Haundorf), Ortsteil der Gemeinde Haundorf, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Eichenberg (Neu-Eichenberg), Ortsteil der Gemeinde Neu-Eichenberg, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Eichenberg (Sailauf), Ortsteil der Gemeinde Sailauf, Landkreis Aschaffenburg, Bayern

 in Italien:
 Monte Rovere, ehemals Eichenberg im Trentino

 in Österreich:
 Eichenberg (Vorarlberg), Gemeinde in Vorarlberg

 in Polen:
 Bukowa Góra, Ortsteil in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Eichenberg, Landkreis Karthaus, Pommern); siehe Gmina Sulęczyno
 Dąbek, Ortsteil in der Woiwodschaft Ermland-Masuren (ehemals Eichenberg, Landkreis Angerburg, Ostpreußen)
 Dębogóry, Ortsteil in der Woiwodschaft Pommern (ehemals Eichenberg, Landkreis Berent, Westpreußen); siehe Kościerzyna (Landgemeinde)
 Dębogórze, Ortsteil in der Woiwodschaft Pommern  (ehemals Eichenberg, Landkreis Neustadt (Westpreußen), Danzig-Westpreußen); siehe Kosakowo (Puck)

 in Russland:
 Eichenberg (bis 1928 Dwarischken), Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Lesnoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad
 Eichenberg, Kreis Labiau, Ostpreußen, untergegangener Ort im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad

in der Schweiz:
 Ortschaft in der Gemeinde Lützelflüh, Kanton Bern

Berge und Erhebungen (sortiert nach Höhe):
 Eichenberg (Goslar) (670 m), im Harz nahe Goslar, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Eichenberg (Naabgebirge) (559 m), nahe Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Eichenberg (Kohlberger Höhenrücken) (553 m), nahe Hirschau, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Eichenberg (Spessart) (544 m), im Spessart bei Frammersbach, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Eichenberg (Hasselfelde) (ca. 520 m), im Harz bei Hasselfelde, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Eichenberg (Fränkisches Seenland) (491,3 m), im Fränkischen Seenland bei Eichenberg (Haundorf), Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Eichenberg (Bad Harzburg) (485,8 m), im Harz bei Bad Harzburg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Eichenberg (Hirrlingen) (466,5 m), bei Hirrlingen, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Eichenberg (Hainich) (421,5 m), im Hainich bei Bischofroda, Wartburgkreis, Thüringen
 Eichenberg (Blankenburg) (416 m), im Harz bei Blankenburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Eichenberg (Ringgau) (388,9 m), bei Rittmannshausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Eichenberg (Herrmannsacker) (353,6 m), im Harz bei Herrmannsacker, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Eichenberg (Petersdorf) (303,7 m), im Harz bei Petersdorf (Nordhausen), Landkreis Nordhausen, Thüringen
 Eichenberg (Sachsen-Anhalt) Naturschutzgebiet im Landkreis Harz

Bahnhöfe:
 Bahnhof Eichenberg, Bahnhof in der Gemeinde Neu-Eichenberg

Eichenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Eichenberg, ab 1946 Frank F. Eaton (1899–1981), deutscher Rechtsanwalt, später Professor für Germanistik
 Friedrich Carl Eichenberg (1915–2007), deutscher Pfarrer
 Fritz Eichenberg (1901–1990), deutscher Illustrator
 Klaus Eichenberg (* 1936), deutscher surrealistischer Zeichner und Maler
 Philipp Wilhelm Eichenberg (1763–1834), deutscher Buchhändler und Abgeordneter 
 Walter Eichenberg (1922–2018), deutscher Komponist, Musiker und Dirigent

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Eichenberg
 Eichberg
 Eichenberger